Ducos (Martinique), een gemeente in Frankrijk
Kanton Ducos, een kanton van het Franse departement Martinique
Roger Ducos, een Frans politiek figuur tijdens de Franse Revolutie